Hartenberg ist der Name von geographischen Objekten:

in Deutschland:
 Hartenberg (Mainz), Teil des Stadtteils Hartenberg-Münchfeld von Mainz, Rheinland-Pfalz mit Fort Hartenberg
 Hartenberg (Königswinter), Ortsteil der Stadt Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hartenberg (Happurg), Weiler/Ortsteil von Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hartenberg (Oberharz am Brocken), Weiler bei Elbingerode (Harz), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Hartenberg (Haardt) (332,6 m), Berg im Pfälzerwald, bei Ruppertsberg, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Hartenberg (Harz) (516,0 m), Berg im Harz, bei Hartenberg (Elbingerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

in Tschechien:
 Schlossruine Hartenberg, bei Hřebeny (Hartenberg), Okres Sokolov

Hartenberg steht auch für:
 Friedrich von Hartenberg (1781–1822), Schweizer Adeliger und Erpresser des Historikers Johannes von Müller
 Linie der Grafen von Henneberg, mit Sitz auf der Hartenburg bei Römhild im Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Hardenberg
 Hartenburg